Williams se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James David Williams
 Austin Beatty Williams
 Becky L. Williams
 Benjamin Samuel Williams
 Cameron B. Williams
 Carroll Milton Williams
 Daniel F. Williams
 Douglas J. Williams
 Ernest Edward Williams
 Frederic Newton Williams
 Ion James Muirhead Williams
 John Beaumont Williams
 James D. Williams
 John George Williams
 Judith L. Williams
 Jeffrey T. Williams
 Kenneth L. Williams
 Llewelyn Williams
 Louis Otho Williams
 Marvin C. Williams
 Norris Hagan Williams
 R. Anthony D. Williams
 Robert Orchard Williams
 Robert Statham Williams
 Roswell Carter Williams, Jr.
 Stephen L. Williams
 Suzanne T. Williams
 Thomas Albert Williams